

Nombre 
Leonardo es un nombre propio de varón.

Personajes con el nombre Leonardo
 Leonardo Argüello Barreto, presidente de Nicaragua;
 Leonardo Boff, sacerdote brasileño y líder de la Teología de la Liberación;
 Leonardo Bruni, humanista italiano;
 Leonardo Caprile, animador de televisión italo-chileno;
 Leonardo Ciampa, compositor estadounidense;
 Leonardo da Vinci, pintor, artista e inventor italiano del Renacimiento;
 Leonardo de Lozanne, cantante y compositor mexicano;
 Leonardo de Pisa, matemático italiano, también conocido como Fibonacci;
 Leonardo DiCaprio, actor estadounidense;
 Leonardo Jaramillo, pintor barroco español;
 Leonardo Nascimento de Araujo, futbolista brasileño;
 Leonardo Noeren Franco, futbolista argentino;
 Leonardo Nicolás Pisculichi, futbolista argentino;
 Leonardo Polo, filósofo español;
 Leonardo Sbaraglia, actor argentino;
 Leonardo Torres-Quevedo, ingeniero y matemático español;
 Leonardo Vinci, compositor de música barroco italiano;
 Leonardo (Tortugas ninja), una de las tortugas ninja (personaje ficticio).

Y también de los siguientes lugares:
 Leonardo (Nueva Jersey), Estados Unidos.